-Lieberman, -Liebermann, -Libermann ou Liberman est un patronyme d'origine germanique signifiant littéralement l'homme aimé.

.

Personnalités 
 Herbert Lieberman (1933-), écrivain américain
 Joseph Isadore Lieberman (1942 - ), homme politique américain
 Robert Lieberman, réalisateur, producteur et scénariste
 Saul Lieberman (1898-1983), rabbin, talmudiste

Patronyme juif